

Biografia 
È il figlio dell'ex cestista e allenatore Steve Alford.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Cestisti figli d'arte